Андре́й Васи́льевич Сагайда́к (; 2 января 1989, Ливчицы, Жидачовский район, Львовская область, Украинская ССР, СССР) — украинский футболист, защитник клуба «Николаев» из Львовской области.

Биография

Клубная карьера 
Выпускник СДЮШОР «Карпаты». С 2006 года выступал за дубль львовских «Карпат» и вторую команду «Карпат», которая играет во второй лиге Украины. 23 мая 2009 года дебютировал в Премьер-лиге Украины в матче «Арсенал» — «Карпаты» (4:0), провёл на поле 46 минут, после чего был заменён Тарасом Петровским.

24 февраля 2011 года отдан в аренду в одесский «Черноморец» с правом выкупа, однако по окончании срока аренды это право реализовано не было. В августе 2011 года Сагайдак перешёл в ивано-франковского «Прикарпатье», где сразу стал основным игроком команды.

Через хорошую игру футболиста заметил лидер Первой лиги ужгородская «Говерла-Закарпатье», куда футболист и перешёл в феврале 2012 года и в первом же сезоне помог команде выиграть Первую лигу и вернуться в Премьер-лигу. Однако в начале июля 2012 года в команде произошли серьёзные кадровые изменения и стало известно, что Сагайдак покинул закарпатский клуб.

В июле 2012 года подписал контракт с новичком первой лиги ФК «Полтава» за который играл до конца 2012 года. В феврале 2013 года перешёл на правах аренды в черновицкую «Буковину».

Карьера в сборной 
Выступал за юношескую сборную Украины до 19 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Черноморец» (Одесса)
 
 
 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Прикарпатье» (2004)
Игроки ФК «Говерла»
Игроки ФК «Полтава» (2007)
Игроки ФК «Динамо» Хмельницкий
Игроки ФК «Сталь» Каменское